«Дом листьев» — дебютный роман американского писателя Марка З. Данилевского, опубликованный в марте 2000 года издательством .

Сюжет сосредоточен на (возможно, вымышленном) документальном фильме о семье, чей дом внутри невероятно больше, чем снаружи. Формат и структура Дома листьев необычные, с необычными страницами макета и стиля, делая его ярким примером эргодической литературы. она содержит многочисленные сноски, многие из которых содержат сноски себя, в том числе ссылок на вымышленных книг, фильмов или статей. В отличие от этого, некоторые страницы содержат только отдельные слова или строки текста, расположены странным образом, чтобы отразить события в истории, часто создавая эффект агорафобии и клаустрофобии. В некоторых местах книга должна быть повернута, чтобы её можно было читать. Роман также отличается множеством рассказчиков, которые взаимодействуют друг с другом сложным и дезориентирующим образом.

В то время как некоторые пытались описать книгу как историю ужасов, многие читатели, так же как и автор, определяют её как историю любви.

Сюжет 
Роман начинается с повествования от первого лица Джонни Труанта, сотрудника татуировочного салона Лос-Анджелеса и признанного ненадёжным рассказчиком. Прогульщик ищет новую квартиру, когда его друг Люд рассказывает ему о квартире недавно умершего Зампано, слепого пожилого человека, который жил в многоквартирном доме Люда.

В квартире Зампано Труант обнаруживает рукопись, написанную Зампано, которая оказывается академическим исследованием документального фильма под названием «Пленка Невидсона», снятого известным фотожурналистом по имени Уилл Навидсон, хотя Труант говорит, что не может найти никаких доказательств того, что фильм или его сюжеты когда-либо существовали.

Русское издание 
 

Книги
Ужасы
Дебютные романы
Эргодическая литература
Псевдодокументалистика
2000-е годы